Клокот-Врбовац (; ) — объединение двух соседних городов в Косово, центр небольшого сербского анклава в населённой албанцами территории. Составляет общину Клокот.

Административная принадлежность

Состав общины 
В общину входят четыре населённых пункта — Врбовац, Грнчар, Клокот, Могила.

Примечания 

Сербские анклавы Косова
Города Гниланского округа
Общины Гниланского округа
Населённые пункты Косова и Метохии